Club Atlético Belgrano puede referirse a los siguientes artículos sobre clubes de fútbol argentinos:

Masculinos 

 Club Atlético Belgrano de Córdoba, fundado en 1905;
 Belgrano Athletic Club de Buenos Aires, fundado en 1896;
 Club Atlético Belgrano (Rosario), fundado en 1911;
 Club Atlético Belgrano (Paraná), fundado en 1911;
 Club Atlético Belgrano (Coronel Moldes), fundado en 1922, desde 2007 fusionado en Alianza Coronel Moldes;
 Club Atlético Belgrano de Sa Pereira, fundado en 1924.

Femeninos 

 Club Atlético Belgrano (fútbol femenino), formada en 2001, sección del club de Córdoba.